Adam Karl August von Eschenmayer (também: (Adolph) Carl August (von) Eschenmayer, Neuenbürg, 4 de julho de 1768 — Kirchheim unter Teck, 17 de novembro de 1852) foi um filósofo e médico alemão.

Biografia 
Eschenmayer depois de receber sua educação básica na Academia Caroline de Stuttgart, entrou para a Universidade de Tübingen, onde formou-se em Medicina. Atuou durante algum tempo como médico em Sulz, e depois em Kirchheim unter Teck, e em 1811 foi escolhido professor extraordinário de Filosofia e Medicina da Universidade de Tübingen. Em 1818 tornou-se professor ordinário de Filosofia prática, mas em 1836 renunciou ao cargo e mudou-se para Kirchheim unter Teck, onde dedicou toda a sua atenção aos estudos filosóficos.

Os pensamentos de Eschenmayer são em grande parte idênticos aos de Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, mas discordava deste em relação ao conhecimento do absoluto. Acreditava que, para completar o arco da verdade, a filosofia deve ser complementada por aquilo que chamou de "não-filosofia", uma espécie de iluminação mística, que era obtida por uma crença em Deus, que não pode ser alcançada por mero esforço intelectual.  Levou essas tendências místicas para suas pesquisas físicas, e foi tomado de um profundo interesse sobre os fenômenos do magnetismo animal. Acabou tornando-se um crente devoto da possessão demoníaca e espiritual, e seus escritos posteriores são todos fortemente impregnados do sobrenatural.

Publicações 
 Die Philosophie in ihrem Ubergange zur Nichtphilosophie (1803)
 Versuch die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiologischen und psychischen Gesetzen zu erklären (1816)
 System der Moralphilosophie (1818)
 Psychologie in drei Theilen, als empirische, reine, angewandte (1817, 1822)
 Religionsphilosophie (3 volumes, 1818-1824)
 Die Hegel'sche Religionsphilosophie verglichen mit dem christl. Princip (1834)
 Der Ischariotismus unserer Tage (1835)
 Konflikt zwischen Himmel und Hölle, an dem Dämon eines besessenen Mädchens beobachtet (1837)
 Grundriss der Naturphilosophie (1832)
 Grundzüge der christl. Philosophie (1840)
 Betrachtungen über den physischen Weltbau (1852)

 
 
 Carl Jung menciona ter lido Eschenmayer quando jovem em sua autobiografia, Memories, Dreams, Reflections (1963) p. 99 ISBN 0-679-72395-1.

Magnetizadores da Alemanha
Filósofos da Alemanha
Cientistas da Alemanha
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)